Hermann Fabry ist der Name folgender Personen:

* Hermann Fabry senior (1880–1969), deutscher Dermatologe
 Hermann Fabry junior (* 1925), deutscher Dermatologe